Фатих Озтюрк (; 22 декабря 1986 года, Фальсбур) — турецкий футболист, вратарь.

Клубная карьера 
Фатих Озтюрк начинал свою карьеру футболиста, играя на правах аренды за клуб турецкой Третьей лиги «Гёльджюкспор» в сезоне 2010/2011. В начале сентября 2011 года он перешёл в команду Второй лиги «1461 Трабзон», с которой в следующем году вышел в Первую лигу.

В начале августа 2013 года Озтюрк стал футболистом «Трабзонспора». 18 мая 2014 года он дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя в основном составе в гостевом поединке против «Антальяспора». В конце августа 2015 года вратарь перешёл в «Акхисар Беледиеспор».

Достижения 
 «Акхисар Беледиеспор»
 Обладатель Кубка Турции: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Турции: 2018

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «1461 Трабзон»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Галатасарай»